KBB est un sigle qui peut désigner :
 KBB, un groupe de musique japonais ;
 , une société d'évaluation des véhicules et de recherche automobile basée à Irvine, en Californie  
 kartier bois blanc (en français, quartier de Bois blanc), le nom créole d'un quartier de Sainte-Rose à La Réunion.

KBB est un code qui peut désigner :
 .

Code IATA des aéroports